Ле Гранд има више значења:
 Ле Гранд (Калифорнија)
 Ле Гранд (Ајова)